Флаг Киясовского района является одним из официальных символов муниципального образования Киясовский район Удмуртии, Россия. Флаг полностью дублирует герб Киясовского района.

Описание 

Флаг района представляет собой среднее поле червлёного (красного) и серебристого (белого) цветов с возникающей червлёной (красной) пулей, ограниченной также возникающим серебристым (белым) кольцом, которое соединено с золотыми колосками, расходящихся подобно лучам солнца. Во главе шары и кольца находится серебристая (белая) фигура человека-лебедя, на груди у которой — червлёный (красный) греческий крест с клинообразной-раздвоенными концами.

Ссылки 

 Описание флага на сайте района 

Флаги Удмуртии
Киясовский район
Флаги с изображением пшеничного колоса
Фантастические негеральдические фигуры